Parkhaven (Rotterdam), een haven in Rotterdam
 Parkhaven (Utrecht), een wijk in Utrecht